Норхая́ти бинти́ Абду́л Рахма́н (); (, Тумпат, Келантан) - малайзийская учёная, педагог, поэтесса.

Краткая биография
В 1988 г. окончила бакалавриат в Университете Малайя, в 1992 г.  – магистратуру в Университете наук (Пенанг), в 2006 г. – там же докторантуру. Специализируется на изучении малайской литературы. Работает преподавателем Академии малайских исследований Университета Малайя в Куала-Лумпуре. Доктор философии, профессор. Опубликовала сотни статей в журналах и книгах, а также несколько монографий.  Среди последних книг – «Поэтика женской литературы Индонезии и Малайзии» (2012, на англ. яз. 2016). Под псевдонимом Харьяти Аб Рахман (Haryatie Ab. Rahman) пишет также стихи, которые публикует в различных газетах и журналах и коллективных поэтических сборниках Малайзии и Индонезии. В 2018 г. выпустила авторскую поэтическую антологию «Учиться у истории» (2018). Несколько стихов из этого сборника переведены на русский язык.

Награды
Главная литературная премия Малайзии (2012)
Премия «Лучшая книга года» (2013)
Почетная грамота «За блестящую службу» (Университет Малайя, 2014).

Публикации
 Sastera Islam di Malaysia tumpuan khusus pada puisi Qaf. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, 1988.
 Al-Muswaddah : di antara karya sastera dengan kitab agama. Malaysia : Universiti Malaya, 1991.
Bahasa dan Gender: Eksplorasi Daripada Lensa Feminis. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu 2008.
 Monograf kesusasteraan Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu 2008.
 Aplikasi bahasa wanita dalam novel-novel Indonesia dan Malaysia. Jakarta : Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Unika Atma Jaya, 2008.
 Puitika sastera wanita Indonesia dan Malaysia : satu bacaan ginokritik. Pulau Pinang : Penerbit Universiti Sains Malaysia: Pengedar, Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia, Universiti Sains Malaysia: MPH Distributors, 2012.
 Malaysian women writers: the road I have taken. Bangkok: Institute of Thai Studies and Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, 2013. (совместно с др.).
 Kuasa pengalaman sebagai asas pembinaan naratif dalam novel wanita Malaysia dan Indonesia. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, 2014.
 Literary Poetics of Indonesian and Malaysian Women. Trajectory, Inc., 2014. eBook.
Dunia Perempuan Indonesia dalam Penari dari Kutaitaji: Bacaan Lensa Feminis // Free Hearty dan Handoko F. Zainsam (ed)., Apresiasi Sastera dan Perbincangan Karya. Jakarta: Penerbit Kosa Kata Kita, 2016, pp. 137-154.
 Kajian perempuan Malaysia-Indonesia dalam sastra. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
 The poetics of Indonesian and Malaysian women's writing: a gynocritical reading. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia: Penerbit USM, 2016.
(ed). Citra Wanita Serumpun. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017.
 Haryatie Ab. Rahman. Berguru Pada Sejarah. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM), 2018.
Khazanah Melayu Serumpun dalam Era Baharu.Kuala Lumpur: Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu, Universiti Malaya, 2018 (совместно с др.).
Gelaran Warisan Kelantan Ciri Unik Zaman Berzaman. Kota Bharu: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK), 2019 (совместно с др.).

Стихи в русских переводах
Харьяти Абдул Рахман. Дорога в страну вечности (Memaknai Perjalanan);  Лицо – миллион очарований (Wajah Sejuta Pesona); Дворец любви (Mahligai Kasih).

Примечания 

Учёные по алфавиту
Литературоведы по алфавиту
Литературные критики по алфавиту
Литературные критики Малайзии
Писатели Малайзии